Katerina Izmailova (Катерина Измайлова) est un film soviétique réalisé par Mikhail Shapiro, sorti en 1967.

Synopsis 
Katerina assassine son marie et son beau-père. Elle est envoyée en Sibérie avec son nouveau compagnon qui la quitte pour femme plus jeune.

Fiche technique 
 Titre : Katerina Izmailova
 Titre original : Катерина Измайлова
 Réalisation : Mikhail Shapiro
 Scénario : Nikolaï Leskov d'après l'opéra Lady Macbeth du district de Mtsensk
 Photographie : Rostislav Davydov et Vladimir Ponomaryov
 Société de production : Lenfilm Studio
 Pays : 
 Genre : Drame et film musical
 Durée : 118 minutes
 Dates de sortie : 
 :

Distribution 
 Galina Vichnevskaïa : Katerina Lvovna Izmailova
 Artyom Inozemtsev : Sergei
 Nikolay Boyarskiy : Zinovi Borisovich
 Aleksandr Sokolov : Boris Timofeyevich
 Roman Tkachuk : le villageois ivre
 Tatyana Gavrilova : Sonetka
 Konstantin Adashevsky
 Igor Bogolyubov
 V. Gerasimchuk
 V. Lyubimova
 Lyubov Malinovskaya
 Vyacheslav Radziyevsky : Zinovi Borisovich (voix)
 Valentina Reka : Sonetka (voix)
 Mark Reshetin :
 S. Strezhnev : le villageois ivre (voix)
 Valentina Titova
 Viktor Tretyakov : Sergei (voix)
 Konstantin Tyagunov
 Aleksandr Vedernikov : Boris Timofeyevich (voix)
 A. Zhila

Distinctions 
Le film a été présenté en sélection officielle en compétition au Festival de Cannes 1967.

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1967
Film dramatique soviétique
Film musical soviétique
Film musical des années 1960
Adaptation d'un opéra au cinéma